Washoe – szczep Indian Ameryki Północnej 
 Hrabstwo Washoehrabstwo w stanie Nevada (USA)
 Język Washoe
 Washoe – nazwa projektu i imię szympansicy uczonej w jego ramach posługiwania się językiem migowym